Trois navires de la Marine impériale japonaise ou de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont porté le nom de Hatakaze :
 le Hatakaze, un destroyer de classe Kamikaze en service de 1924 à 1945 ;
 le , ex-USS Macomb, un destroyer de classe Gleaves en service dans la Force maritime d'autodéfense japonaise de 1954 à 1969 ;
 le JDS Hatakaze (DDG-171), un destroyer, navire de tête de sa classe lancé en 1984 et toujours en service.
 la classe Hatakaze, une classe de destroyers lance-missiles de la Force maritime d'autodéfense japonaise construite durant les années 1980.

Hatakaze